Carius ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Cariús (* 1997), brasilianischer Fußballspieler
 Arthur Carius (1884–1970), deutscher Architekt
 Christian Carius (* 1976), deutscher Politiker (CDU) 
 Georg Ludwig Carius (1829–1875), deutscher Chemiker
 Karl Carius (1902–1980), deutscher Politiker (NSDAP)
 Karl Schneider-Carius (1896–1959), deutscher Meteorologe
 Norbert Carius (* 1951), deutscher Journalist
 Otto Carius (1922–2015), deutscher Panzerkommandant im Zweiten Weltkrieg
 Reinhard Carius Professor für Photovoltaik an der Fachhochschule Aachen

Siehe auch:
 Karius